Bilderserie oder Bildserie steht für:
 eine thematisch zusammenhängende Serie von Gemälden oder Zeichnungen eines Künstlers
 eine thematisch zusammenhängende Serie von Fotografien
 die Aufnahme mehrerer Bilder zur Belichtungsfusion oder für Focus stacking
 eine Bewegungsstudie (Fotos oder Zeichnungen)

Insbesondere als Bildreihe zeichnet man:
 einen überflogenen Geländestreifen mit überdeckenden Messbildern – siehe Luftbildmessung und Bildflug
 die dazu nötige Bildsteuerung – siehe Reihenbildkamera
 fotografische Methoden zur Geschwindigkeitsmessung

Siehe auch:
 Bildblock
 Astrofotografie